2 miejscowości w Polsce:
 Swidy – osada w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Świdy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki

Linki zewnętrzne